Mike Robert Walton (né le  à Kirkland Lake, en Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Biographie 
Il est le fils du joueur de hockey de la LNH, Bob Walton.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|  1961-1962||  Majors de St. Michael's || OHA-Jr.|| 26|| 13|| 11|| 24|| 12|| 12|| 7|| 7|| 14|| 10
|-
|  1961-1962||  Majors de St. Michael's || Coupe Memorial|| || || || || || 5|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
|  1962-1963||  Maroons de Neil McNeil || MTJHL|| 38|| 22|| 22|| 44|| 32|| 8|| 4|| 3|| 7|| 10
|-
|  1962-1963||  Maroons de Neil McNeil || Coupe Memorial|| || || || || || 6|| 4|| 1|| 5|| 13
|-
|  1963-1964||  Marlboros de Toronto || OHA-Jr.|| 53|| 41|| 51|| 92|| 62|| 9|| 6|| 9|| 15|| 6
|-
|  1963-1964|| Americans de Rochester||  LAH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
|  1963-1964||  Marlboros de Toronto|| Coupe Memorial|| || || || || || 12|| 6|| 20|| 26|| 11
|-
|  1964-1965||  Oilers de Tulsa || LCPH|| 68|| 40|| 44|| 84|| 86|| 12|| 7|| 6|| 13|| 16
|-
|  1965-1966|| Maple Leafs de Toronto||  LNH|| 6|| 1|| 3|| 4|| 0|| || || || || 
|-
|  1965-1966|| Americans de Rochester||  LAH|| 68|| 35|| 51|| 86|| 67|| 12|| 8|| 4|| 12|| 43
|-
|  1966-1967|| Maple Leafs de Toronto||  LNH|| 31|| 7|| 10|| 17|| 13|| 12|| 4|| 3|| 7|| 2
|-
|  1966-1967|| Americans de Rochester||  LAH|| 36|| 19|| 33|| 52|| 28|| || || || || 
|-
|  1967-1968|| Maple Leafs de Toronto||  LNH|| 73|| 30|| 29|| 59|| 48|| || || || || 
|-
|  1968-1969|| Maple Leafs de Toronto||  LNH|| 66|| 22|| 21|| 43|| 34|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|  1969-1970|| Maple Leafs de Toronto||  LNH|| 58|| 21|| 34|| 55|| 68|| || || || || 
|-
|  1970-1971|| Maple Leafs de Toronto||  LNH|| 23|| 3|| 10|| 13|| 21|| || || || || 
|-
|  1970-1971|| Bruins de Boston||  LNH|| 22|| 3|| 5|| 8|| 10|| 5|| 2|| 0|| 2|| 19
|-
|  1971-1972|| Bruins de Boston||  LNH|| 76|| 28|| 28|| 56|| 45|| 15|| 6|| 6|| 12|| 13
|-
|  1972-1973|| Bruins de Boston||  LNH|| 56|| 25|| 22|| 47|| 37|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|  1973-1974|| Fighting Saints du Minnesota||  AMH|| 78|| 57|| 60|| 117|| 88|| 11|| 10|| 8|| 18|| 16
|-
|  1974-1975|| Fighting Saints du Minnesota||  AMH|| 75|| 48|| 45|| 93|| 33|| 12|| 10|| 7|| 17|| 10
|-
|  1975-1976|| Fighting Saints du Minnesota||  AMH|| 58|| 31|| 40|| 71|| 27|| || || || || 
|-
|  1975-1976|| Canucks de Vancouver||  LNH|| 10|| 8|| 8|| 16|| 9|| 2|| 0|| 0|| 0|| 5
|-
|  1976-1977|| Canucks de Vancouver||  LNH|| 40|| 7|| 24|| 31|| 32|| || || || || 
|-
|  1977-1978|| Canucks de Vancouver||  LNH|| 65|| 29|| 37|| 66|| 30|| || || || || 
|-
|  1978-1979|| Blues de Saint-Louis||  LNH|| 22|| 7|| 11|| 18|| 6|| || || || || 
|-
|  1978-1979|| Bruins de Boston||  LNH|| 14|| 4|| 2|| 6|| 0|| || || || || 
|-
|  1978-1979|| Americans de Rochester||  LAH|| 1|| 1|| 2|| 3|| 2|| || || || || 
|-
|  1978-1979|| Black Hawks de Chicago||  LNH|| 26|| 6|| 3|| 9|| 4|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|  1978-1979|| Hawks du Nouveau-Brunswick||  LAH|| 7|| 1|| 5|| 6|| 6|| || || || || 
|-
|  1979-1980||  Kölner Haie|| DEL || 20|| 12|| 19|| 31|| 33|| || || || || 

| 588 ||  201 ||  247 ||  448 ||  357 ||  47 ||  14 ||  10 ||  24 ||  45

| 211 ||  136 ||  145 ||  281 ||  148 ||  23 ||  20 ||  15 ||  35 ||  26

Références 

Naissance en janvier 1945
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Fighting Saints du Minnesota
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Hawks du Nouveau-Brunswick
Joueur des Kölner Haie
Champion de la Coupe Stanley
Naissance à Kirkland Lake
Gagnant du trophée Dudley-« Red »-Garrett
Attaquant de hockey sur glace